Carl Friedrich von Weizsäcker – fisico, astrofisico e filosofo tedesco
 Ernst von Weizsäcker – diplomatico tedesco
 Richard von Weizsäcker – politico tedesco
 Viktor von Weizsäcker – fisiologo e antropologo tedesco